Натуральне число 1206
 1206 рік до нашої ери
 1206 рік нашої ери